Betz může být:

 Betz – francouzská obec v departementu Oise v regionu Hauts-de-France
 kanton Betz – bývalý francouzský kanton v departementu Oise v regionu Pikardie
 Willi Betz – německá spediční firma

příjmení
 Pauline Betzová (1919–2011) – americká tenistka